Чемерница може бити:

 Чемерница (Босна и Херцеговина), планина у Босни и Херцеговини, у Републици Српској
 Чемерница (Србија), планина у Србији
 Чемерница (река), река у југозападној Србији, лијева притока Западне Мораве

или

 Чемерница (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ
 Чемерница (Фојница), насеље у општини Фојница, Федерација БиХ, БиХ
 Чемерница (Вировитица), насеље града Вировитице, Република Хрватска
 Горња Чемерница, насеље у општини Вргинмост, Кордун, Република Хрватска
 Доња Чемерница, насеље у општини Топуско, Кордун, Република Хрватска